Trois navires de la marine américaine (U.S. Navy) ont porté le nom USS Anthony , en l'honneur du marine Sergent-major William Anthony (1853–1899), un sous-officier de la marine américaine pendant la guerre hispano-américaine:
 , un destroyer de la classe Wickes, lancé en 1918 et frappé en 1936.
 , un destroyer de la classe Clemson construit en 1918, mais il a été rebaptisé Greene (DD-266) trois mois avant son lancement.
 , un destroyer de la classe Fletcher, lancé en 1942, prêté à l'Allemagne de l'Ouest en 1958, et radié en 1972.

Sources

Références

Anthony